Kingella potus — вид грамотрицательных палочковидных бактерий из рода кингелл. Впервые выделены и описаны в 2005 году.

Носителями являются млекопитающие кинкажу, заражения происходит при укусе. Описано два случая заражения человека. Симптомами заболевания, вызываемого бактерией, служат высокая температура, боль в животе, головная боль, кровь в моче.

Примечания 

Neisseriales